Baron Churchill bezeichnet folgende britische Adelstitel:
 Baron Churchill, of Sandridge in the County of Hertford (Peerage of England, 1685), siehe Earl of Marlborough
 Baron Churchill, of Whichwood in the County of Oxford (Peerage of the United Kingdom, 1815), siehe Baron Churchill of Whichwood